Die Japan Open 2017 im Tischtennis waren das fünfte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 14. bis 18. Juni 2017 im japanischen Tokio statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Japan Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 9. Juli 2021)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 9. Juli 2021)

ITTF World Tour
Tischtenniswettbewerb in der Präfektur Tokio
Tischtenniswettbewerb in Japan
Tischtennisveranstaltung 2017